Содно́м Дари́евич Хажи́тов (1953—2013) — бурятский российский актёр, театральный режиссёр, Заслуженный артист Российской Федерации (2005), Народный артист Бурятии.

Биография 
Содном Хажитов родился 19 апреля 1953 года в улусе Бортой Закаменского района Бурятской АССР.

В 1975 году окончил Дальневосточный педагогический институт искусств. В том же году поступил на службу в Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева, где вскоре стал одним из ведущих артистов.

Первый успех Хажитову пришел в роли тайши Дымбрылова в спектакле «Кнут тайши» по пьесе Хоца Намсараева. Затем были другие заметные роли, в частности Хао Ли в спектакле «Катастрофа» по пьесе Даширабдана Батожабая), Прометея («Не бросай огонь, Прометей!»), Кудимова («Старший сын»).

С 1991 по 1995 годы С. Хажитов возглавлял первый в Бурятии театр кукол «Ульгэр». В трудные кризисные годы ему удалось не только сохранить театр, но и дать толчок дальнейшему его развитию.

В 1996 году Содном Дариевич закончил Высшие режиссёрские курсы при ГИТИС.

Вернувшись в Бурдрам, поставил несколько спектаклей, например, «Плаха» по пьесе киргизского советского писателя Чингиза Айтматова, а также комедию «Толдой, сын Болдоя». При этом он продолжал играть в театре в качестве актера, в частности, в постановках «Униженные и оскорбленные» по Достоевскому, «Иркутская история» Алексея Арбузова.

За особые заслуги перед бурятским театральным искусством С. Хажитову присваивается почетное звание «Народный артист Бурятии».

В 2001 году жюри III Международного фестиваля монголоязычных театров наградило С. Хажитова высшей государственной наградой Монголии орденом Чингисхана за исполнение ролей Теб-Тенгри и Чингисхана в постановке «Чингисхане» по пьесе Б. Гаврилова.

3 апреля 2005 году Содному Хажитову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В 1975 году сыграл эпизодическую роль в фильме «Дерсу Узала». Незадолго до кончины сыграл одну из главных ролей в бурятском фильме «Отхончик. Последняя любовь» режиссёра Баира Дышенова, премьера которого состоялась в конце марта 2013 года.

Актер и режиссёр Содном Хажитов скончался 10 марта 2013 года.

Театральные роли 
 Униженные и оскорбленные
 Рядовые
 Похищенное счастье
 Кнут тайши
 На перепутье
 Не бросай огонь, Прометей
 Кнут тайши
 Старший сын
 Чингисхан
 Трехгрошовой опере
 Чайка
 Встретимся в той жизни

Режиссёрские работы 
 Мудрая девица Ногоодой
 Толдой, сын Болдоя
 Плаха

Фильмография 
 Дерсу Узала (1975, эпизод)
 Отхончик. Первая любовь (2013)

Награды 
 Орден Чингисхана (Монголия)
 Дипломант Международного фестиваля театров кукол в городе Киев
 Знак «Ударник коммунистического труда»
 Грамота Правительства Республики Бурятия

Примечания

Ссылки 
 Заслуженному артисту России Содному Хажитову исполнилось бы сегодня 65 лет

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств
Народные артисты Бурятии
Персоналии:Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева
Кавалеры ордена Чингисхана